Bagerhat (stad), een stad in Bangladesh
 Bagerhat (zila), een district in Bangladesh